Термин Людо́вик V может относиться к:

 Людовик V Ленивый (967—987) — король Западно-Франкского королевства в 966—987 годах (династия Каролингов)
 Людвиг IV (Людвиг Баварский) (1282—1347) из династии Виттельсбахов — король Германии (с 1314), также император Священной Римской империи (1328—1347), герцог Баварии.
 Людвиг V — курфюрст Пфальца из династии Виттельсбахов c 1508 до 1544 год.
 Людвиг V Бранденбургский (1315—1369) — герцог Баварии 1347—1349 годах, герцог Верхней Баварии в 1349—1361 годах (династия Виттельсбахов)

 Людовик V, Иосиф Конде (1736—1818) — принц Конде.